Буртик — многозначный термин.
 Буртик (морской термин) — продольный брусок вдоль наружной стороны бортов лодки, предохраняющий их от трения о пристань.
 Буртик — приподнятый край монеты или медали, является частью гурта и поля монеты.